Colombina ima više značenja:
 Colombina, Brescia
 Colombina, Mantua
 Colombina, Pavia